Marina Várkonyi
 Mihály Várkonyi